

Codici 
 SCD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sulaco (Honduras)
 SCD – Shop Calendar Day

Medicina 
 SCD  – Sickle Cell Disease, nome inglese dell'anemia falciforme
 SCD  – Sudden cardiac death, nome inglese della morte cardiaca improvvisa